Het seizoen 1974/75 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 31 augustus 1974 en eindigde op 25 mei 1975. KAA Gent won in Derde Klasse A, Patro Eisden won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (rechtstreeks)
 KAA Gent (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Stade Leuven (kampioen 4A)
 VC Rotselaar (vice-kampioen 4A)
 RCS Andennais (kampioen 4B)
 RJS Bas-Oha (vice-kampioen 4B)
 KAV Dendermonde (kampioen 4C)
 K. Willebroekse SV (vice-kampioen 4C)
 Zonhoven VV (kampioen 4D)
 KFC Verbroedering Geel (vice-kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KAA Gent (kampioen 3A)
 Patro Eisden (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 Puurs Excelsior FC (rechtstreeks uit 3A)
 KSK Roeselare (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Helzold FC Zolder (rechtstreeks uit 3B)
 FC Denderleeuw (verlies in eindronde)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KAA Gent en Patro Eisden, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, K. Willebroekse SV en VV Overpelt-Fabriek, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Degradatie-eindronde
De teams die 14e eindigden in hun reeks, FC Denderleeuw en KFC Dessel Sport, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3